CBJ steht für:
 Beijing Capital Airlines (ICAO-Code)

cbj steht für:
 Caabe (ISO-639-3-Code), Varietät aus dem Dialektkontinuum Ede (Sprache) (yoruboide Sprache) in Benin und Togo
 cbj Kinderbücher Verlag

Abkürzung